Christian Garnier peut désigner :
 Christian Garnier (1872-1898), un géographe et linguiste français ;
 Christian Garnier (1964-), un ancien joueur de basket-ball professionnel français.